Сезон ФК «Спарта» (Прага) 1920'' — сезон чехословацького футбольного клубу «Спарта». У чемпіонаті Чехословаччини команда посіла друге місце. Стала володарем Середньочеського кубка.

 Склад команди 

 Чемпіонат Чехословаччини 

У порівнянні з минулорічним сезоном, Середньочеська ліга розширилась за рахунок клубів з Кладно, які раніше виступали в своїй лізі. Фінальний турнір для переможців регіональних ліг не проводився, тому формально «Спарта» не стала чемпіоном Чехословаччини, а тільки чемпіоном Середньої Чехії.

 Середньочеська ліга 

 Матчі 

 Згідно з результатами матчів у «Спарти» різниця м'ячів становить 38:7, в той же час у загальноприйнятій таблиці різниця 37:6.

 Середньочеський кубок 

 1919 

Догравання минулорічного розіграшу, фінал якого відбувся в 1920 році.Фінал 1920 Фінал'''

Товариські матчі 

 ~28.03. Спарта — Чеський Лев Плзень — 8:0
 26.09. Пардубіце — Спарта — 0:4
 3.10. Спарта — Метеор Виногради — 1:0
Матчі з «Вікторією».
 Жовтень. «Вікторія» (Жижков) — «Спарта» (Прага) — 0:0
 Жовтень. «Вікторія» (Жижков) — «Спарта» (Прага) — 0:1
 21.11. Спарта — Вршовіце — 1:1

Виступи за збірні 
Влітку збірна Чехословаччини взяла участь в Олімпіських іграх, що проходили в Антверпені. Команда дійшла до фіналу турніру, але не отримала медалей, бо залишила поле у фінальному матчі наприкінці першого тайму в знак протесту проти несправедливого суддівства. За це чехословацька збірна отримала дискваліфікацію. Основу збірної складали футболісти «Спарти». Всі чотири матчі провели: Антонін Гоєр, Франтішек Коленатий, Карел Пешек, Йозеф Седлачек, Антонін Янда, Отакар Шквайн-Мазал. Три матчі на рахунку Вацлава Пілата, по одному зіграли — Мирослав Поспішил, Антонін Пернер, Ян Плачек. Запасним воротарем був Франтішек Пейр.

 1/8. Чехословаччина — Югославія — 7:0 (три голи забив Янда, один — Седлачек)
 1/4. Чехословаччина — Норвегія — 4:0 (Янда забив три голи)
 1/2. Чехословаччина — Франція — 4:1 (три голи забив Шквайн-Мазал)
 Фінал. Чехословаччина — Бельгія — 0:2 (матч перерваний на 39-й хвилині)

Примітки

Посилання 
 «Спарта» в 1918—1922 роках 
 1918-1926: Železná Sparta 
 Чемпіони і володарі кубків національних першостей 1920 року 

1920
Спарта